10. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 10. Armee (Russisches Kaiserreich) Verband im Ersten Weltkrieg
 10e armée (Frankreich), Verband in beiden Weltkriegen
 10. Armee (Rote Armee), Verband im Russischen Bürgerkrieg und im Zweiten Weltkrieg
 10. Gardearmee (Rote Armee), Verband der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg
 10. Luftarmee (Rote Armee), Verband der Roten Armee
 Tenth Army (Vereinigtes Königreich), Verband im Zweiten Weltkrieg
 Tenth United States Army, Verband im Zweiten Weltkrieg
 10. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 10. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 10ª Armata, italienische Armee in beiden Weltkriegen